Antonio Mineiro (, ) é um trombonista brasileiro.

Trombonistas de Minas Gerais